Dieser Artikel behandelt die Finnische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2013 in Schweden. Finnland nahm zuvor an zwei Endrunden teil. Während 2005 das Halbfinale und 2009 als Gastgeber das Viertelfinale erreicht wurde, kam diesmal das Aus bereits nach der Gruppenphase.

Qualifikation 

Finnland wurde für die Qualifikation in Gruppe 5 gelost und traf dabei erstmals auf Estland und Belarus, sowie die Slowakei und die Ukraine. Die Finninnen qualifizierten sich am 15. September 2012 durch ein 5:0 in Estland  vorzeitig und konnten sich am letzten Spieltag eine 0:1-Heimniederlage gegen die Ukrainerinnen leisten, die damit Gruppenzweite wurden, sich in den Relegationsspielen aber gegen Island nicht durchsetzen konnten. Beste finnische Torschützin in der Qualifikation war Sanna Talonen mit 6 Toren.

Tabelle

Spielergebnisse

Vorbereitung 
In der Vorbereitung auf die EM wurden vier Testspiele bestritten:

Aufgebot 
Der Kader für die EM wurde am 28. Juni 2013 benannt.

EM-Endrunde 
Finnland traf in der Vorrundengruppe A wie 2005 auf Gastgeber Schweden und wie 2005 und 2009 auf Dänemark sowie erstmals bei einer EM auf Italien. Gegen Dänemark konnten sich die Finninnen bei der EM 2005 aufgrund des direkten Vergleiches als Gruppenzweiter hinter Schweden durchsetzen und kamen dadurch ins Halbfinale, wo sie an Rekordeuropameister Deutschland scheiterten. Bei der Heim-EM 2009 waren sie sogar Sieger der Vorrundengruppe geworden, verloren dann aber im Viertelfinale gegen England.

An die Ergebnisse der Heim-EM konnte die finnische Mannschaft nicht anknüpfen, auch wenn nur das Spiel gegen Gastgeber Schweden verloren wurde, schied die finnische Mannschaft doch als Gruppenletzter aus. Das einzige Tor für die finnische Mannschaft erzielte Annica Sjölund im letzten Spiel gegen Dänemark.

Einzelnachweise

Weblinks 
uefa.com: Informationen zum Team

Finnland